Questa è la prima edizione di questo torneo.

In finale Wu Yibing ha sconfitto Jason Kubler che si è ritirato sul punteggio di 7-5, 6-3.

Teste di serie 

  Yoshihito Nishioka (quarti di finale)
  Jeffrey John Wolf (quarti di finale)
  Emilio Gómez (primo turno)
  Juan Pablo Ficovich (semifinale)

  Borna Gojo (primo turno) 
  Michael Mmoh (primo turno) 
  Bjorn Fratangelo (quarti di finale) 
  Enzo Couacaud (primo turno, ritirato)

Qualificati 

  Shang Juncheng (primo turno)
  Michail Pervolarakis (primo turno)
  Donald Young (primo turno)

  Patrick Kypson (primo turno) 
  Ben Shelton (finale) 
  Strong Kirchheimer (secondo turno)

Wildcard 

  Michael Mmoh (primo turno)
  Govind Nanda (primo turno)

  Sam Riffice (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Georgia's Rome Challenger 2022